Kabinet-Kok I (1994-1998, Paars I)
Kabinet-Kok II (1998-2002, Paars II)
In de omgangstaal worden dit ook wel de paarse kabinetten genoemd en wordt ook wel gesproken over "het beleid van paars".

zie ook: Paars kabinet.